Иван Молча́нов:
 Молчанов, Иван Андреевич (1748—1812) — сенатор, тайный советник.
 Молчанов, Иван Васильевич (1890—1966) — советский географ, лимнолог, профессор.
 Молчанов, Иван Евстратьевич (Евстафьевич, Евграфович; 1809—1881) — русский певец и хоровый дирижёр.
 Молчанов, Иван Сергеевич (1908—1984) — первый военный комендант Петрозаводска.